XV Mistrzostwa Europy w piłce siatkowej kobiet 1987 odbyły się w Belgii między 25 września a 3 października 1987 roku. Mecze rozgrywane były w Eupen, Auderghem, oraz w Gandawie.

Tytuł sprzed dwóch lat broniła reprezentacja Związku Radzieckiego. Mistrzostwo po raz drugi zdobyła reprezentacja NRD pokonując w finale reprezentację Związku Radzieckiego.

System rozgrywek 
W turnieju wzięło udział  12 drużyn, które zostały podzielone na dwie grupy. Pierwsze dwa zespoły z każdej z grup awansowały do półfinałów. Zespoły z obu grup z miejsc 3 i 4 walczyły ze sobą  zajmując miejsca 5-8, zaś zespoły z miejsc 5 i 6 z obu grup miejsca 9-12.

Faza kwalifikacyjna

Grupa A 
Tabela

Wyniki

Grupa B 
Tabela

Wyniki

Faza pucharowa

Mecze o miejsca 9-12

Mecz o 11. miejsce

Mecz o 9. miejsce

Mecze o miejsca 5-8

Mecz o 7. miejsce

Mecz o 5. miejsce

Mecze o miejsca 1-4

Półfinały

Mecz o 3. miejsce

Finał

Klasyfikacja końcowa 

Mistrzostwa Europy w piłce siatkowej kobiet
1987 w piłce siatkowej
1987 w Belgii
Piłka siatkowa w Belgii
Sport w Gandawie
Sport w Eupen
Auderghem